Aurel Vlaicu se poate referi la:

 Aurel Vlaicu, inginer român, pionier al aviației mondiale.
 A Vlaicu I, primul aparat de zbor construit de acesta
 A Vlaicu II, al doilea aparat de zbor construit de el
 Aurel Vlaicu (Binținți), localitate în județul Hunedoara. 
 Aurel Vlaicu, localitate în județul Mureș. 
 Aurel Vlaicu, localitate în județul Botoșani. 
 Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu, București, cunoscut anterior ca Aeroporul Băneasa.
 Aurel Vlaicu, stație de metrou din București
 Aurel Vlaicu, film din 1977 regizat de Mircea Drăgan